Сан Пабло Уизо има више значења:

 Општина Сан Пабло Уизо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Уизо (Сан Пабло Уизо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику